Игорь Васильков:
 Васильков, Игорь Афанасьевич (1910—2003) — советский киносценарист.
 Васильков, Игорь Юрьевич (1964—2014) — советский и российский журналист, теле- и радиоведущий, актёр.